Muscoli lombricali della mano
 Muscoli lombricali del piede